Dicranidion — рід грибів родини Orbiliaceae. Назва вперше опублікована 1885 року.

Класифікація 
До роду Dicranidion відносять 19 видів:

Примітки

Джерела 
 Harkness, H.W. 1885. Fungi of the pacific coast. Bulletin of the California Academy of Sciences. 1(3):159-177 - P.163

Роди грибів